Адо́н Вье́ннский, он же А́до Вье́ннский (, ; около или  — , Вьенн) — французский хронист, монах-бенедиктинец, архиепископ Вьенна (860—875), деятель Каролингского возрождения и святой Католической церкви.

Биография 
Адон родился в знатной франкской семье. В юности получил хорошее образование, обучаясь в , где его наставником был один из самых видных гуманистов того времени аббат Луп Серват. В монастырской школе Адон принёс обеты и вступил в орден бенедиктинцев. После получения образования приглашён был аббатом Прюмского монастыря близ Трира Маркуардом, бывшим феррьерским монахом, преподавать там богословие, но после того как в 853 году настоятель скончался, вынужден был покинуть аббатство и отправиться в паломничество в Рим, где прожил пять лет. В 858 году посетил Равенну, где обнаружил древнеримский мартиролог, послуживший основой для его собственного, дополненного позже выдержками из сочинения Беды Достопочтенного.

В том же 858 году вернулся в Лотарингию, и встречен был в Лионе архиепископом Ремигиусом, который с согласия аббата Феррьера назначил его пастором церкви святого Романа близ Вьенна. В августе или сентябре 860 году был избран, несмотря на противодействие графа Жерара, на местную кафедру, став здесь преемником архиепископа Агилмара. Уже 22 октября Адон участвовал в поместном соборе франкских иерархов, состоявшемся в Тони.

На посту архиепископа Адон проводил активные реформы, упорядочивая монашескую и приходскую деятельность. Будучи одним из самых образованных людей своего времени, вёл активную переписку, в том числе и с папами римскими Николаем I, от которого в 861 году получил паллий, и Адрианом II.

В 862—865 годах в деле с разводом короля Лотарингии Лотаря II, оклеветавшего свою жену Теутбергу, Адон занял принципиальную позицию, а когда подкупленные королём папские легаты и синод дали Лотарю разрешение на новый брак с наложницей Вальдрадой, сообщил о беззаконии в Рим, после чего папа аннулировал это разрешение.

В 870 году провёл в Вьенне церковный собор.

Умер 16 декабря 875 года во Вьенне. Его преемником в Вьеннской епархии стал епископ Оттрамн.

Сочинения 
Главным трудом Адона Вьеннского стала латинская «Хроника шести веков мира» (), законченная в 874 году и доводящая изложение событий до 869 года, в которой мировая история, в соответствии с хронологией Аврелия Августина, подразделялась на шесть эпох: от Адама до Всемирного потопа, от потопа до Авраама, от Авраама до Давида, от Давида до Вавилонского пленения, от Вавилонского плена до пришествия Христа, и с Рождества Христова до современных автору времён. Описание последней эпохи занимает в хронике больше места, чем предшествующих пяти, причём наибольший исторический интерес представляют заключительные разделы, излагающие события первых двух третей IX столетия преимущественно во Франкском государстве и сопредельных землях, с явным неодобрением политики короля Лотаря II и восхвалением преемника его Карла Лысого.

Подобно другим образованным клирикам своей эпохи, Адон одержим был идеей единства империи, прослеживая в своём сочинении преемственность власти от Константина I до Карла Великого, а от него до Людовика II. Основными источниками для хроники послужили сочинения Павла Орозия, Исидора Севильского, Фредегара, Беды Достопочтенного и Эйнхарда, а также «Лоршские анналы» и «Анналы королевства франков». Анонимными продолжателями хроника продолжена была сначала до 879, а затем до 885 и 1032 года. Известно, как минимум, 17 её рукописей, датируемых в основном XI—XII веками, которые хранятся в Национальной библиотеке Франции (Париж), Британской библиотеке (Лондон), Ватиканской апостольской библиотеке, библиотеке колледжа Корпус-Кристи Кембриджского университета, библиотеке Лейденского университета,  и муниципальной библиотеке Монпелье.

Перу Адона принадлежат также жизнеописания ряда святых эпохи Меровингов, в частности, Св. Дезидерия и Св. Теодора, а также вышеназванный «мартиролог», законченный в 858 году и получивший широкое распространение в Средневековье.

Прославление 
Католическая церковь отмечает память Адона Вьеннского 16 декабря.

Примечания

Литература 
 Адон // Православная энциклопедия. — Том I. — М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2000. — С. 307. — ISBN 5-89572-006-4.
 Адон Виеннский // Католическая энциклопедия. — Том I. — М.: Издательство францисканцев, 2002. 
 Ott Michael. St. Ado of Vienne // Catholic Encyclopedia. — Volume 1. — New York: Robert Appleton Company, 1913. — pp. 145—146.
 Kaschke Sören. Ado of Vienne // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 Ex Adonis archiepiscopi Viennensis Chronico (ганноверское издание Г. Г. Пертца в MGH 1829 г.)

Агиографы
Латинские историки
Хронисты IX века
Латинские писатели периода Каролингов
Писатели IX века
Хронисты Франции
Бенедиктинцы Франции
Архиепископы Вьенна
Архиепископы IX века
Святые по алфавиту
Святые Франции
Католические святые
Христианские святые IX века